Cournon (Morbihan), een gemeente in de Franse regio Bretagne
 Cournon-d'Auvergne, een gemeente in de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes en een voorstad van Clermont-Ferrand